Franciaország
Celles, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Celles, település Franciaországban, Hérault megyében
Celles, folyó Franciaországban Dordogne megyében
Celles-sur-Belle, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Celles-sur-Ource, település Franciaországban, Aube megyében
Celles-sur-Durolle, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Celles-en-Bassigny, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Celles-sur-Plaine, település Franciaországban, Vosges megyében
Celles-lès-Condé, település Franciaországban, Aisne megyében
Celles-sur-Aisne, település Franciaországban, Aisne megyében